Йозге Борак () е турска актриса.

Биография 
Йозге Борак е родена на 14 февруари 1982 година в град Истанбул, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Йозге Борак в IMDb 
 Йозге Борак в SinemaTürk 
 Йозге Борак в Diziler.com 

Турски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Родени в Истанбул